Birkenwalde ist der Name folgender Ortschaften:

in Polen:
 Birkenwalde, Kreis Cammin, Pommern, früherer Name von Bogusławie (Stepnica), Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Birkenwalde (Dorf), Kreis Lyck, Ostpreußen, früherer Name von Przykopka, Powiat Ełki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Birkenwalde (Forsthaus), Kreis Lyck, Ostpreußen, früherer Name von Pisanica (Ełk), Powiat Ełki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Birkenwalde, Kreis Naugard, Pommern, früherer Name von Brzozowo (Nowogard), Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern

in Russland:
 Birkenwalde, Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, siehe Nowokolchosnoje
 Birkenwalde, Landkreis Ebenrode, Ostpreußen, Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, siehe Tschkalowo (Kaliningrad)